Papa Gregório I "o Grande" ou São Gregório — entre 590 e 604, que dá o nome ao "canto gregoriano". É geralmente o "Gregório" citado na língua portuguesa quando nenhuma outra indicação aparece.

Religião

Líderes religiosos
Gregório, o Iluminador — onverteu a Armênia
Gregório Taumaturgo — conhecido também por Gregório, o Milagreiro ou Gregório de Neocesareia
Gregório de Níssa — teólogo cristão e um dos padres gregos
Gregório de Nazianzo, o Velho — bispo e pai de Gregório de Nazianzo
Gregório Palamas — monge e arcebispo de Salônica

Papas
Papa Gregório II — entre 716 e 731
Papa Gregório III — entre 731 e 741
Papa Gregório IV — entre 827 e 844
Papa Gregório V — entre 996 e 999
Papa Gregório VI — entre 1044 e 1046
Papa Gregório VII — entre 1073 e 1085
Papa Gregório VIII — em 1187
Papa Gregório IX — entre 1227 e 1241
Papa Gregório X — entre 1271 e 1276
Papa Gregório XI — entre 1370 e 1378
Papa Gregório XII — entre 1406 e 1409
Papa Gregório XIII — entre 1582 e 1585, a quem devemos o calendário gregoriano
Papa Gregório XIV — entre 1590 e 1591
Papa Gregório XV — entre 1621 e 1623
Papa Gregório XVI — entre 1831 e 1846

Patriarcas
Constantinopla
 Gregório de Nazianzo — entre 379 e 381
 Gregório II de Constantinopla — entre 1289 e 1293
 Gregório III de Constantinopla — entre 1443 e 1450
Alexandria
 Gregório da Capadócia — patriarca ariano de Alexandria entre 339 e 346
Antioquia
 Gregório III Laham — patriarca greco-melquita de Antioquia e de todo Oriente, Alexandria e Jerusalém desde 2000

Geografia
Rio Gregório — curso de água que banha o estado do Acre, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos